Том:

 Том — отдельная книга тематического издания книг, книга как единица счёта.
 Том — ударный музыкальный инструмент цилиндрической формы, без подструнника.

Информатика 
 Том — часть долговременной памяти компьютера, рассматриваемая как единое целое для удобства работы.
 Том — фрагмент многотомного архива.

Персоналии

Фамилия 
 Том, Андреас (род. 1965) — немецкий футболист.
 Том, Джим (род. 1970) — американский профессиональный бейсболист.
 Том, Киана (род. 1965) — американская телеведущая, актриса, фотомодель и фитнес-тренер.
 Том, Конрад (1887—1957) — польский актёр, сценарист, кинорежиссёр, композитор, певец и автор песен.
 Том, Леон (1888—?) — бельгийский фехтовальщик и бобслеист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.
 Том, Лорен (род. 1961) — американская актриса.
 Том, Николь (род. 1978) — американская актриса.
 Том, Рене (1923—2002) — французский математик, создатель теории кобордизмов и теории катастроф
 Том, Хизер (род. 1975) — американская актриса.
 Фон Том, Самуил (ум. 1840) — австрийский консул в Одессе, знакомый Пушкина.

Псевдоним 
 Том Беренджер (род. 1949) — американский актёр кино и телевидения.
 Том Джонс (род. 1940) — британский эстрадный певец.
  — ирландский игрок в хёрлинг.
 Том оф Финланд (1920—1991) — финский художник.

Персонажи 
 Том — мультипликационный кот из мультсериала «Том и Джерри».
 Томас Анджелло — главный персонаж Mafia The City Of Lost Heaven.
 Том Айртон — персонаж романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров».
 Том Бомбадил — персонаж произведений Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье.
 Том Пэрис — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Вояджер».
 Том Рипли — центральный персонаж цикла психологических криминальных триллеров Патриции Хайсмит
 Том Свифт — главный герой серии одноимённых книг для подростков, издаваемых в США с начала XX века.
 Том Сойер — один из главных персонажей романов Марка Твена
 Том Фрэндли — персонаж и один из героев американского телесериала «Остаться в живых».
 Том Марволо Реддл — персонаж и главный антагонист серии романов о «Гарри Поттере».

Топоним 
 Том — город в Германии.
 Том — сельское поселение в Ижемском районе Республики Коми России.
 Том-Грин — округ в штате Техас США.
 Том-Прайс — город на северо-западе штата Западная Австралия.

См. также 
 Том (имя)
 Томм